Název Sokolovská nese nebo neslo více objektů:

ulice 
 Sokolovská (ulice v Praze), pražská ulice mezi Karlínem, Libní a Vysočany
 Sokolovská (Plzeň), ulice v Plzni

jiné objekty
 Florenc (stanice metra) – do roku 1990 název stanice a zastávek tramvají a autobusů dopravního uzlu u Sokolovské ulice